, une census-designated place du comté de Green dans le Kentucky.
Summersville, une ville des comtés de Shannon et de Texas, dans le Missouri.
 Summersville, une ville du comté de Nicholas, en Virginie-Occidentale